Billy Thomas is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door acteur Gil Bellows van 8 september 1997 tot het aan het einde van het derde seizoen in 2000. In de laatste twee seizoenen dook hij telkens één aflevering op.

Personagebeschrijving
In de pilootaflevering werd verteld dat Ally en Billy samen opgroeiden. Ze roken al aan elkaars achterste toen ze nog maar acht jaar waren. Als tieners werden ze verliefd en begonnen ze een relatie. Ze gingen samen rechten studeren, maar dan besloot Billy om te gaan studeren in Michigan terwijl Ally in Boston wilde blijven. De relatie werd beëindigd. Enkele jaren komt Billy Ally opnieuw tegen omdat Richard Fish haar ingehuurd heeft om bij zijn advocatenkantoor te komen werken. Billy is inmiddels getrouwd met Georgia, maar koestert nog steeds diepe gevoelens voor Ally. Zij en Billy voeren vaak gesprekken in het uniseks-toilet, die soms wel en soms niet door anderen, die ook op het toilet zitten, gehoord worden.

Billy biecht aan Ally op dat hij Georgia een keer bedrogen heeft en wil haar de waarheid vertellen. Ally mengt zich uiteindelijk in de conversatie en zegt dat Billy vond dat Georgia dezelfde dijen had als zij en hij daarom tot haar aangetrokken was en dat hij zich daar nu schuldig over voelde. Billy en Georgia krijgen relatieproblemen door de aanwezigheid van Ally en Billy geeft toe dat hij nog steeds van haar houdt, maar dat hij toch bij Georgia wil blijven.

In het tweede seizoen komt Ally erachter dat Billy niet zomaar naar Michigan gegaan is maar dat hij Georgia leerde kennen terwijl ze nog samen waren, wat een slag in het gezicht van Ally is. Als ze in het ziekenhuis is om een oude lerares te bezoeken stuit ze op Greg, met wie ze al een aantal keer was uitgegaan. Al snel nemen ze de draad weer op, maar ze consumeren de relatie niet. Billy kan het verliefde gedoe van Ally niet aan en kust met haar. De dag erna vertelt hij haar dat hij nooit zoveel van iemand kan houden als van haar, en hij wil met haar naar bed. Ally wil Georgia niet verraden en er gebeurt uiteindelijk niets. Billy biecht aan Georgia op dat hij met Ally gekust heeft en zij wil tijdelijk uit elkaar gaan. Billy zegt dat hij bij haar wil blijven. Ze proberen hun huwelijk te redden al is dat niet altijd even makkelijk.

In het derde seizoen krijgt Billy het aan de stok met Renee in een zaak waar een vrouw zich te uitdagend kleedt en hij verwijt Renee dat ze ook een te diepe décolleté draagt voor de rechtbank. Hij krijgt ruzie met haar en gaat daarna naar een praatgroep voor chauvinistische mannen, waarin hij zegt dat hij wil dat zijn vrouw thuis aan de haard blijft om de kinderen op te voeden en dat de dag van zijn vrouw pas begint als hij thuiskomt. Billy geeft dit aan Georgia toe en zegt dat het begonnen is toen zij zich uitdagend begon te kleden. Georgia heeft hier echter weinig begrip voor. Dan laat Billy zijn haren blonderen en laat een oorbel schieten, wat Georgia al helemaal belachelijk vindt. Hij neemt ook een eigen secretaresse, Sandy Hingle, aan. Sandy is aantrekkelijk en ook hier heeft Georgia problemen mee. Ze groeien verder uit elkaar en Georgia vraagt de scheiding aan. Billy probeert zich met haar te verzoenen maar zij wil niet meer. Meer nog: ze klaagt het advocatenkantoor Cage en Fish aan omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor de breuk. Het kantoor straalt seks uit en dat heeft tot de ondergang van hun huwelijk geleid. Georgia verliest de zaak. Billy begint zich meer en meer hatelijk op te stellen en vervreemdt zelfs van Ally. Bij het escortbureau van Ling huurt hij zes knappe dames in om hem te vergezellen naar belangrijke klanten. Sandy wordt langzaam verliefd op hem en hij krijgt ook gevoelens voor haar. Nadat Billy een paar hallucinaties heeft, besluit hij een neuroloog op te zoeken voor een onderzoek. Het blijkt dat Billy een goedaardige hersentumor heeft. Billy gaat samen met Georgia en Ally naar de dokter. De dokter wil de tumor krimpen omdat hij op een delicate plaats zit, maar nadat de hallucinaties erger worden besluit de dokter hem helemaal weg te nemen. Billy werkt nog een laatste rechtszaak af. In deze zaak wil een man van zijn vrouw scheiden omdat ze plastische chirurgie ondergaan heeft zonder hem dat te zeggen. Billy zegt dat mensen om zoveel redenen trouwen en dan zegt hij dat hij al twaalf jaar getrouwd is met Ally en dat ze nog nooit een dag zonder elkaar geleefd hebben en dat hij, als hij 's avonds thuiskomt bij zijn gezin, een gelukkig man is. Dan stort Billy in elkaar en sterft; hij heeft een hersenbloeding gehad. Ally deelt het nieuws aan iedereen mee. Tegen Georgia zegt ze dat het laatste wat hij zei was dat hij van haar hield. Billy verschijnt in latere seizoenen nog een paar keer aan Ally als ze in de problemen zit.

Thomas, Billy